Санкт-петербу́ргский автобус — система автобусного движения в Санкт-Петербурге. Является важной составной частью транспортного комплекса города, так как обеспечивает перевозку пассажиров внутри города, внутри агломерации и связи с другими городами и странами. Пассажиропоток санкт-петербургской автобусной системы, по данным Росстата, составил 489 млн. человек в 2021 году.

История

До революции 

Попытки организовать в столице Российской империи «моторно-омнибусное» пассажирское сообщение предпринимались с 1889 года, но собственно история петербургского автобуса начинается в 1907 году, когда было создано «Санкт-Петербургское товарищество автомобильно-омнибусного сообщения», возглавлявшееся инженером-технологом Б. А. Ивановым. Слово автобус (из «автомобиль + омнибус») вошло в русский язык тогда же и употребляется в газетных сообщениях (поначалу ещё в кавычках). 4 (17) октября 1907 г. состоялся пробный автобусный рейс по Невскому проспекту. 11 (24) ноября открылось пассажирское сообщение по линии Александровский сад — Варшавский и Балтийский вокзалы. Первыми городскими автобусами стали машины фирмы «SAF», специально заказанные для Санкт-Петербурга, — «Gaggenau C 32 — Typ St. Petersburg», а с 1909 г. — также «Gaggenau C 40». Петербург был вторым в России городом, открывшим городской автобусный маршрут, после Архангельска.

Затем открылась вторая линия (Александровский сад — Гороховая улица — Царскосельский вокзал). Парк ТАОС, располагавшийся на Везенбергской улице (ныне — улица Шкапина, 48А), насчитывал в разное время от 8 до 14 машин, использовались автобусы различных моделей (как одноэтажные, так и двухэтажные). Скорость на центральных улицах — 13 км/ч, при меньшем движении 19 км/ч. Стоимость проезда — 9 копеек в первом классе и 6 копеек во втором.

Пассажирское автобусное движение в Петербурге было прекращено незадолго до начала Первой мировой войны в 1914 году по экономическим причинам.

До 1941 года 
Войны внешние и внутренние, революции и послевоенная разруха задержали развитие петербургского автобуса на 12 лет. Автобусное движение в Ленинграде возродилось в 1926 году. 8 июля 1926 года открылась первая регулярная автобусная линия Ленинград — Сестрорецк (автобусы итальянского производства SPA 25 C/10), а 1 сентября 1926 года была возрождена первая городская линия от Александровского сада до Витебского вокзала (купленные в Германии 24-местные VOMAG P 30 z). Так как собственной автомобильной промышленности в СССР на тот момент не существовало, автобусы закупались за рубежом. Парк автобусов, несмотря на свою немногочисленность, был очень разнообразным. На маршрутах в Ленинграде можно было одновременно встретить, например, модели Mannesmann-MULAG 3 GN (немецкие), SPA 25 C/10 (итальянские), Leyland GH-7 (английские) и др. Это разнообразие оборачивалось сложностями с поставками запасных частей и частыми поломками, а значит — сбоями в работе маршрутной сети. Однако, уже в 1931 году Авторемонтный завод (АРЗ) получил отечественные грузовые шасси из Ярославля. Тогда же было изготовлено 40 автобусных кузовов Я-6 («русский Лейланд»). В 1932 году из Москвы были получены новые автобусы АМО-4, а позже — ЗИС-8. Уникальным для своего времени был построенный АРЗ на ярославском шасси 100-местный трёхосный автобус ЯА-2. Внутри салон был украшен зеркалами, часами и оконными шторами. Также для пассажиров действовала радиоустановка с динамиками. Этот автобус поступил в ведение «Ленкомтранса» (ныне — СПб ГУП «Пассажиравтотранс») в 1934 году и сразу стал городской легендой. О нём ходили слухи и многие желали проехать по маршруту именно на этой машине. Тем временем, разваливающиеся иномарки списывали, заменяя новыми советскими автобусами. Парк разрастался, насчитывая в 1930 году 28, в 1933 г. — 160, 1934 г. — 255 машин, и уже в 1937 году количество ленинградских автобусов перешагнуло отметку в 500 единиц подвижного состава. Экстерьер новых автобусов старались сделать более обтекаемым, интересным, притягивающим взгляд. Такими были автобусы моделей АЛ-1, АЛ-2, построенные на АРЗ, серийный ЗИС-16, выпускавшийся после реконструкции заводом имени Сталина. Вместе с машинами модернизировалась и система — с 1938 года автобусные перевозки в Ленинграде начали приносить прибыль. В 1939 году был зафиксирован довоенный пик пассажирских перевозок — ежедневный выпуск на линию составил 330 автобусов, по 30 маршрутам были перевезены 123 млн пассажиров.

6 апреля 1938 года в Ленинграде началось движение маршрутных такси. Их трасса делилась на тарифные участки, как и на автобусных маршрутах, но стоимость одной тарифной зоны была дороже — 50 копеек. В разные годы на таксомоторных маршрутах эксплуатировались автомобили М-1, ГАЗ-12, РАФ-977 «Латвия», РАФ-2203.

Великая Отечественная война 
С первых дней войны значительная часть автобусов была передана действующей Красной Армии. Оставшиеся поддерживали движение на ряде маршрутов, перевозили раненых, воинские подразделения, эвакуируемых детей к железнодорожным вокзалам. Полностью маршрутное движение в городе остановилось осенью, когда немецко-фашистские войска подошли вплотную к Ленинграду, заняв Пулковские высоты и взяв город в кольцо блокады. Зимой 1942 года ценой невероятных усилий за одну неделю из консервации были выведены 40 городских автобусов Ленинграда. Они 22 января начали работу на ледовой трассе — Дороге жизни. На Ладоге работали две автобусных колонны — второй была московская, состоящая также из 40 автобусов.

Послевоенное время 
Восстановление автобусного хозяйства в Ленинграде началось ещё до окончания Великой Отечественной войны. В марте 1945 года началась реконструкция автобусного парка № 1 и возвращавшихся из армии мобилизованных автобусов. В августе был открыт маршрут от ЦПКиО им. Кирова до площади Растрелли. Вскоре было возобновлено движение к Кировскому заводу и «Электросиле». Авторемонтный завод Автотранспортного управления Ленсовета (АТУЛ) в краткие сроки построил и наладил серийный выпуск уникального для СССР автобуса Л-1 — вагонной (бескапотной) компоновки. Всего до 1950 года АТУЛ построил для Ленинграда порядка 200 автобусов в оригинальных кузовах. В 1947 году на улицах города появился ещё один автобус — дизель-электрический ЗИС-154. 60-местная машина обладала множеством прогрессивных решений, была комфортабельной для пассажиров, но имела слишком большой расход топлива и была крайне неэкологичной. А вскоре на улицы города вышел ЗИС-155, ставший самым массовым автобусом 50-х годов. В октябре 1948 года возобновилась работа автобусного парка № 2 на Земледельческой улице. Уже к началу 50-х годов более четырёхсот автобусов обслуживали 37 маршрутов города.

В 50-х годах в Ленинграде была организована центральная диспетчерская служба (ЦДС), благодаря которой автобусы стали работать чётко по расписанию, а взамен сломавшегося в течение нескольких минут на смену выходил подменный автобус. Этот опыт стал образцово-показательным для всей страны. Также в середине 50-х начинает активно развиваться междугороднее автобусное сообщение. В 1957 году на площади Мира (ныне Сенная площадь) в здании «Караульного дома» был открыт автобусный вокзал для обслуживания пассажиров дальних рейсов.

1960-е — 1980-е годы 

Город стремительно разрастался. На улицах Ленинграда появился ЗИЛ-158 (позже — ЛиАЗ-158), потом ЛАЗ-695 и многие его модификации. В 1961 году в город начали поступать первые комфортабельные туристические автобусы Ikarus-55 Lux. В 1963 году на улицах Ленинграда проходил испытания опытный сочленённый автобус ЛиАЗ-5Э-676. Но более надёжными были признаны венгерские машины — «гармошки» Ikarus-180, способные перевозить 150 пассажиров одновременно. В 1968 году начались массовые поставки автобуса ЛиАЗ-677. В Санкт-Петербурге автобусы этой модели бессменно проработали до 31 марта 2006 года (38 лет).

В дальнейшем Ленинград закупал преимущественно автобусы моделей Ikarus-280 (до 1997 года) и ЛиАЗ-677 (до 1994 года). К концу 1980-х годов парк ленинградских автобусов достиг максимального количества в 4800 единиц, которые работали в 10 автобусных парках и обслуживали почти 500 маршрутов.

В 1989—1991 годах в Ленинграде тестировали пару автобусов Otomarsan Mercedes-Benz O302T производства Турции. Испытания закончились передачей одной машины обратно в Турцию и продажей другой машины какой-либо организации. В 2020 году один из автобусов Mercedes-Benz O325 осилил дорогу от Ставрополя до музея СПб ГУП «Пассажиравтотранс» за 3 дня, пережив несколько поломок и перегревов.

1990-е — 2010-е годы 
Пришедшие в 90-х годах перестройка и экономические реформы негативно сказались на работе пассажирского транспорта. Закупки новой техники в необходимых объёмах прекратились, началось общее старение парка. Попытка приобрести в середине 90-х годов 500 автобусов новой модели ЛиАЗ-5256 не увенчалась успехом — на заводе разразился кризис, а единичная закупка автобусов Ikarus не спасала положение. Росли интервалы, автобусы ходили исключительно переполненными, всё чаще выходили из строя, срывая график движения. Силами Колпинского автобусного парка достраивались кузова автобусов ЛиАЗ-677М, приходившие на предприятие. Проработав около 10 лет, к середине 2000-х годов почти все они были списаны. Ныне один из таких автобусов является музейным.

В 1990-е годы большая часть таксомоторных парков была приватизирована. Так, таксомоторный парк № 3 был преобразован в АО «Третий парк», весь подвижной состав компании был распродан, на вырученные средства приобретены 20 новых микроавтобусов РАФ-2203. В конце XX века на коммерческих маршрутах стали появляться подержанные микроавтобусы Ford Transit, Mercedes-Benz, «ГАЗель». Некоторые микроавтобусы Mercedes поступали в грузовом исполнении, в кузов врезались окна и двери.

В 1992 году произошло разделение автобусных маршрутов на «социальные» и «коммерческие». В 1990-х годах большая часть коммерческих маршрутов обозначались с префиксом или постфиксом «Т-»/«-Т», на них эксплуатировались как автобусы малой, так средней, большой, а в редких случаях даже особо большой вместимости, льготные проездные билеты не принимались. Аналогичное деление позже появилось в Ленинградской области. В 1992 году руководство автобусного парка № 5 «Пассажиравтотранса» приняло решение выпускать на городские маршруты автобусы междугороднего типа (Ikarus 250, Ikarus 256, ЛАЗ-699Р) с отменой льгот. Такие маршруты получили название «автобусы-экспрессы», их номера начинались с префикса «Э-», на маршрутных указателях имелась строка «Коммерческий маршрут» или «Маршрут-экспресс». Первым «экспрессным» маршрутом стал № Э-142 от станции метро «Ленинский проспект» до улицы Маршала Захарова. Позднее такие маршруты работали во многих районах города. С 2001 года номера всех коммерческих маршрутов имели префикс «К-».

С 2000 года за счёт городского бюджета массово стали приобретаться новые автобусы — ЛиАЗ-5256, МАЗ-103 (с 2001 года), НефАЗ-5299 (с 2004 года), Волжанин-6270 (2004), Scania OmniLink (2004—2005).

К середине 2000-х годов значительно увеличилось количество частных перевозчиков. В 2005—2006 годах предприятием «Организатор перевозок», с марта 2005 года контролирующим работу общественного транспорта в Санкт-Петербурге, были проведены конкурсы на многие «социальные», а также «коммерческие» автобусные маршруты, кроме того, значительная часть маршрутов, выходивших на территорию Ленинградской области, была передана в подчинение областного управления по ЖКХ. Вследствие этого, с 2007 года СПб ГУП «Пассажиравтотранс» не является монополистом на рынке пассажирских перевозок. Ныне компанией с наибольшим количеством обслуживаемых маршрутов является ООО «Вест-Сервис».

Современное состояние

Первый маршрут электробуса 

В конце 2017 года начата реализация проекта по оптимизации троллейбусной маршрутной сети и переводу части маршрутов на электробусы с подзарядкой в движении. Для работы нового подвижного состава было принято решение продлить трассы существующих троллейбусных маршрутов в места, где отсутствует контактная сеть. В ноябре-декабре 2017 года город получил первые машины Тролза-5265.02 и Тролза-5265.08 (семейство «Мегаполис»), а позже — белорусские АКСМ-32100D.

Почти год спустя, в октябре 2018 года СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на поставку партии из 10 автобусов, работающих на электрической аккумуляторной тяге, а первым маршрутом для работы нового вида транспорта был выбран автобусный маршрут № 128, обслуживаемый автобусным парком № 2. Приоритетной разновидностью техники была выбрана модель электробуса в ONC-исполнении (с ночной зарядкой в парке). Единственным поставщиком стала компания «Волгабас», ранее поставившая городу несколько партий автобусов с дизельным и газовым двигателем. 29 декабря 2018 года СПб ГУП «Пассажиравтотранс» получил в распоряжение все 10 электробусов модели Volgabus-5270.E0 (в рестайлинговом варианте), предназначенных для автобусного парка № 2. На территории автобусного парка установлено 5 зарядных станций с зарядкой пистолетного типа. Тестовые обкатки электробусов без пассажиров начались в феврале 2019 года на автобусном маршруте № 128.

19 марта 2019 года на автобусном маршруте № 128 началась эксплуатация электробусов с пассажирами. В настоящее время СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является единственным предприятием в Санкт-Петербурге, эксплуатирующим электробусы на постоянной основе.

Отказ от «‎коммерческих» маршрутов. «‎Новая модель транспортного обслуживания» 
Планы по отказу от «‎коммерческих маршрутов» озвучивались в правительстве Санкт-Петербурга с 2007 года. 1 августа 2018 года на заседании Комитета по транспорту Санкт-Петербурга было объявлено о переходе общественного транспорта города на регулируемый тариф с 1 июля 2020 года. Частные транспортные компании будут получать субсидии из бюджета по аналогии с «социальными» маршрутами (на конкурсной основе). Планировалось, что в результате реформы на всех маршрутах с июля 2020 года будут приниматься все виды льгот, а также будут запрещены остановки «по требованию». Кроме того, к перевозчикам были предъявлены новые требования по оснащению подвижного состава, не выдвигавшиеся ранее — среди них полная низкопольность, наличие в салонах валидаторов на поручнях, информационных систем, систем кондиционирования воздуха. Ряд маршрутов впервые был запланирован с работой автобусов малого и среднего классов (прежде в требованиях к подвижному составу для «‎социальных» маршрутов указывался только большой класс). Впоследствии переход автобусных перевозчиков на регулируемый тариф, позже названный «‎новой моделью транспортного обслуживания», был отложен на 2022 год и разбит на три этапа — 1 апреля, 1 июня и 15 июля. В ходе подготовки к объявлению аукционов на обслуживание маршрутов было сформировано новое требование к перевозчикам — весь их подвижной состав (кроме автобусов малого класса) должен работать на природном газе (сжиженном или компримированном; вид топлива определён Комитетом по транспорту отдельно по каждому маршруту).

Первый этап замены «коммерческих» маршрутов на «социальные» начался 1 апреля 2022 года. 33 «коммерческих» маршрута, а также 3 дублирующих «социальных» маршрута были закрыты.

С 15 июля 2022 года все коммерческие маршруты подчинения Комитета по транспорту Санкт-Петербурга прекратили работу. При этом, новые автобусы вышли не на все маршруты: в связи со сбоями в поставках на ряд маршрутов перевозчика ООО «‎Вест-Сервис» вместо новых автобусов на газе вышли дизельные автобусы 2015—2020 годов поставки (около 15 % подвижного состава). В итоге, обновление подвижного состава ООО «‎Вест-Сервис» было завершено к 15 ноября 2022 года. При этом поставка новых машин на декабрь 2022 года ещё не завершена полностью, на многих маршрутах компании имеется недовыпуск подвижного состава на линию из-за его нехватки.

Маршруты

Городские маршруты  
Автобусные маршруты обеспечивают транспортное сообщение внутри Санкт-Петербурга. При этом некоторая часть маршрутов выходит за пределы города на территорию Ленинградской области. Действует 387 городских маршрутов. Для проезда в автобусах всех городских маршрутов с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах действительны проездные билеты длительного пользования разных видов.

Почти все городские маршруты имеют номера, лежащие в интервале от 1 до 399. Маршруты с номерами 301—399, как правило, проходят по территории пригородных районов города (Пушкинского, Колпинского, Курортного, Петродворцового) или идут из города в такие районы.

Местные маршруты Кронштадта и Ломоносова имеют свою нумерацию маршрутов в интервале 1—7 (с литерами «Кр» и «Л» соответственно; до середины 2000-х годов эти литеры отсутствовали).

Все автобусные маршруты подчинения Комитета по транспорту Санкт-Петербурга имеют фиксированную стоимость проезда вне зависимости от дальности поездки (с 1 января 2023 года — 65 ₽).

Ночные маршруты 
Исторически Санкт-Петербург, расположенный на множестве островов в дельте реки Невы, соединялся в единую транспортную сеть посредством мостов. Однако, судоходность реки Невы не позволяла эксплуатировать мосты круглосуточно во время навигации, так как для прохода судов требовалось разведение переправ, в связи с чем летними ночами сухопутное транспортное сообщение между различными районами временно прерывалось, что создавало сложности для горожан и гостей города.

В июне 2012 года представители Санкт-Петербургского молодёжного отделения политической партии «Яблоко» запустили проект «Метро24», в рамках которого собирались подписи за продление обслуживания пассажиропотоков петербургским метрополитеном на 1 час в краткосрочной перспективе и за круглосуточную работу в долгосрочной. Проект был встречен критикой со стороны молодых сотрудников СПб ГУП «Петербургский метрополитен», которые, в частности, упрекнули «Молодёжное Яблоко» в отсутствии трезвого экономического расчёта. В том числе, было отмечено: «…На самом деле метро и так работает круглосуточно. По ночам, когда нет пассажиров, проводятся регламентные работы». Кроме того, было подсчитано, что продление работы метро всего на 1 час обойдётся бюджету города в 1,4 млн рублей, а пассажиропоток уже в интервале от 00:00 до 00:15 составляет всего 1500 пассажиров. Таким образом, стало очевидным, что круглосуточное пассажирское сообщение между различными частями города метрополитен обеспечить не в состоянии.

В связи с этим Комитет по транспорту Санкт-Петербурга разработал проект ночного автобусного сообщения, предусматривающий запуск пяти автобусных маршрутов, дублирующих линии метрополитена в ночное время. Номер маршрута соответствует линии, которую он дублирует, а буква «М» является сокращением от «метрополитен». 1 июля 2012 года на ночные улицы Петербурга вышли 70 автобусов, работавших с 0:00 до 5:30 утра с интервалом в 15 минут. Новые маршруты являются достаточно востребованными — за первые выходные без разводки мостов 2012 года ночные автобусы перевезли 1300 пассажиров, а в новогодние каникулы 2013 года их услугами воспользовались 7300 человек. С мая 2013 года для соединения части ночных автобусных маршрутов (№№ 2Мб, 4М, 4Мб, 5Ма, 5Мб) через Неву в период навигации запущено движение ночных поездов-челноков в метро, а маршруты ночного автобусного сообщения частично изменены с подъездом к станциям «Адмиралтейская» и «Спортивная».

С 2014 по 2019 год пять ночных автобусных маршрутов курсировали с 30 апреля по 15 ноября в ночи с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и в некоторые праздники.

В 2020 году регулярные ночные маршруты не работали в связи с пандемией COVID-19. На 2023 год их работа так и не была возобновлена. При этом, в рамках специальных мероприятий в Санкт-Петербурге, могут запускаться временные ночные маршруты (например, №№ Ц-1 — Ц-3 в рамках акции «Ночь музеев»); в отдельных случаях может быть продлена работа регулярных дневных маршрутов.

Пригородные маршруты 
Автобусы пригородных маршрутов осуществляют транспортные связи Санкт-Петербурга с прилегающими районами Ленинградской области. Как правило, они имеют нумерацию в интервале 400—692А; исключениями являются маршруты города Санкт-Петербурга № 247, продённый до остановки «Юкки-2» в деревне Юкки (Всеволожский район Ленинградской области), а также № 415Ш (в отличие от других пригородных маршрутов, данный маршрут не покидает административные границы Санкт-Петербурга).

По заказу Комитета по транспорту Санкт-Петербурга действует 60 пригородных маршрутов с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, на которых используются автобусы малой, средней и большой вместимости. Для проезда в автобусах пригородных маршрутов города Санкт-Петербурга с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах действительны проездные билеты длительного пользования разных видов (аналогично городским автобусам города Санкт-Петербурга).

Также на территорию Санкт-Петербурга заходят пригородные автобусные маршруты, работающие по заказу комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинградской области. В отличие от маршрутов подчинения Санкт-Петербурга, областные маршруты делятся на «‎социальные» и «‎коммерческие» (как и городские до июля 2022 года).

Междугородные и международные маршруты 

По состоянию на июнь 2019 года действует около 80 междугородных и международных маршрутов, большинство из которых отправляется от автобусного вокзала (набережная Обводного канала, 36) и автостанции «Парнас» у одноимённой станции метро. Также действует Северный автовокзал, который расположен вблизи Санкт-Петербурга, а именно у станции метро «Девяткино». Имеют нумерацию в интервале 700—969, некоторые междугородние и международные маршруты автобуса имеют четырёхзначную нумерацию.

Большинство маршрутов связывают город Санкт-Петербург с городами Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей, Республикой Карелия, а также с Республикой Беларусь, Украиной, Финляндией, Латвией и Эстонией.

Подвижной состав

Малый класс 
 ГАЗель City — ООО «‎Вест-Сервис», АО «‎Третий парк», ООО «‎Такси»

Средний класс 
 ЛиАЗ-4292 — СПб ГУП «‎Пассажиравтотранс»

 Volgabus-4298 — ООО «‎Вест-Сервис», ООО «‎Такси»

 МАЗ-206 — АО «‎Третий парк», ООО «‎Домтрансавто»

Большой класс 
 ЛиАЗ-5292 — СПб ГУП «Пассажиравтотранс», АО «Третий парк»

 НЕФАЗ-5299 — СПб ГУП «Пассажиравтотранс», АО «Третий парк»

 Volgabus-5270 — СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ООО «Вест-Сервис»

 МАЗ-103 — СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

 МАЗ-203 — СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ООО «Домтрансавто», АО «Третий парк»

Особо большой класс 
 МАЗ-216 — СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

 Volgabus-6271 — СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

 ЛиАЗ-6213 — СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Автобусные предприятия

Действующие на маршрутах по заказу Санкт-Петербурга 
 СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — Полюстровский проспект, 39 (юридический адрес)
Автобусный парк № 1 — Днепропетровская улица, 18
 Автобусный парк № 2 — Автобусная улица, 8
 Автобусный парк № 3 — Хрустальная улица, 22
 Автобусный парк № 4 (закрыт в 2005 году) — Наличная улица, 24
 Автобусный парк № 5 — проспект Стачек, 108
 Автобусный парк № 6 — улица Стасовой, 14. На территории автобусного парка функционирует учебный комбинат
 Автобусный парк № 7 — Кубинская улица, 86
 Колпинский автобусный парк — Колпино, Финляндская улица, 22
 Медико-санитарная часть № 70 — улица Комсомола, 12

 ООО «Вест-Сервис» (входит в ХТК «Питеравто») — Петергоф, Гостилицкое шоссе, 137А, пом. 1-Н, каб. 62 (юридический адрес)
 Площадка Петергоф — Петергоф, Гостилицкое шоссе, 137А
 Площадка Пушкин — Пушкин, Гусарская улица, 16
 Площадка Энергетиков — шоссе Революции, 58А
 Площадка Салова — улица Салова, 48
 АО «Третий парк» — Белоостровская улица, 19Б (юридический адрес)
 Площадка ГАТП-21 — Витебский проспект, 9
 Площадка Горская — Лисий Нос, Приморское шоссе, 140, корп. 3
 Площадка Зеленогорск — Зеленогорск, Выборгская улица, 12
 ООО «Такси» (входит в ХТК «Питеравто») — Московский проспект, 91А, пом. 10Н, оф. 302 (юридический адрес); Фаянсовая улица, 18
 ООО «Домтрансавто» —  Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, Станционная улица, 13, эт. 1, пом. 2 (юридический адрес)
 Колпино — Колпино, Колпинская улица, 8
 Екатерининский — Екатерининский проспект, 3
 ЛЭМЗ — Петергофское шоссе, 67

Действующие на маршрутах по заказу Ленинградской области 
 ХТК «Питеравто» (ООО «Питеравто», ООО «Вест-Сервис», ООО «Такси», ООО «Транс-Балт»)
 Площадка Гатчина — Ленинградская область, Гатчина, улица Хохлова, 6
 Площадка Петергоф — Петергоф, Гостилицкое шоссе, 137А
 Площадка Приозерск — Ленинградская область, Приозерский район, Приозерск, Выборгская улица, 31
 Площадка Тосно — Ленинградская область, Тосненский район, Тосно, Московское шоссе, 2Б
 Площадка Энергетиков — шоссе Революции, 58А
 Площадка Салова — улица Салова, 48
 ООО «Петербургская транспортная компания» — Витебский проспект, 9Л, пом. 6-Н, каб. № 2 (юридический адрес)
 Головное (Витебский проспект, 9)
 ООО «АТП Барс-2» — Пушкин, улица Глинки, 3 (юридический адрес)
 Сертоловский филиал — Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово, Заречная улица, 2
 Сосновоборский филиал — Ленинградская область, Сосновый Бор, Копорское шоссе, 27
 ООО «Пальмира» — улица Руставели, 75А, пом. 1-Н, оф. 1 (юридический адрес)
 Волховский филиал — Ленинградская область, Волховский район, Волхов, улица Маяковского, 13
 Всеволожский филиал — Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожск, Лиственная улица, 16
 Лодейнопольский филиал — Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейное Поле, улица имени Дмитрия Арсенова, 1А, корп. 4
 Пикалёвский филиал — Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалёво, Ленинградское шоссе, 76
 Приозерский филиал — Ленинградская область, Приозерский район, Приозерск, улица Калинина, 51; Ленинградская область, Приозерский район, Сосново, улица Механизаторов, 11
 Тихвинский филиал — Ленинградская область, Тихвинский район, Тихвин, улица Карла Маркса, 120
 ООО «АТП-31» — Сабировская улица, 41А, каб. 31 (юридический адрес); Ленинградская область, Гатчина, Красносельское шоссе, 7
 ООО «М.А.К.С.», ООО «НеваТранс» — Таллинская улица, 5А, пом. 319 (юридический адрес); Лапинский проспект, 3П
 МТП «Грузино» — Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, п/о (юридический адрес)
 ООО «Никкос» —  Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, деревня Старая, Верхняя улица, 13А, офис 4-Н (юридический адрес)
 ООО «Автоалдис» — Ленинградская область, Всеволожский район, Кальтино, Колтушское шоссе, 8
 ООО «Невская линия» — Ленинградская область, Кировский район, Отрадное, Благодатная улица, 2В
 АО «Третий парк» — Белоостровская улица, 19Б (юридический адрес)
 Площадка Горская — Лисий Нос, Приморское шоссе, 140, корп. 3

Прекратившие работу в 2022 году 
 ООО «Автолайн» — Таллинское шоссе (Старо-Паново), 198, корп. 2, лит. А, пом. 1-Н, ч. п. 14 (юридический адрес); Земская улица, 67
 ООО «5 парк» — Ириновский проспект, 24, корп. 1, лит. А, пом. 1-Н, ком. 9 (юридический адрес); Ржевская улица, 38
 ООО Шпунт «Северо-Запад» — Бухарестская улица, 8, лит. А, пом. 1-Н-106 оф. 168 (юридический адрес)

Оплата проезда

Городские и пригородные автобусы города Санкт-Петербурга 
С 1 января 2023 года стоимость разового проезда в городском автобусе при оплате проезда наличными средствами или банковской картой составляет 65₽.  В автобусах СПб ГУП «Пассажиравтотранс» проезд оплачивается кондуктору или водителю (при отсутствии кондуктора). На маршрутах, работающих по новым контрактам, возможность оплаты проезда наличными средствами непосредственно в салоне отсутствует; для оплаты одной поездки необходимо приобрести разовый QR-билет. Разовый QR-билет, действительный в течение трёх дней после приобретения, можно приобрести в кассах метрополитена, офисах СПб ГКУ «Организатор перевозок», приложении BSTR или в чат-боте в Telegram (в автобусах, работающих по такой системе, имеются информационные стикеры на каждой двери, оповещающие об этом). После посадки в автобус QR-билет необходимо отсканировать, поднеся его под сканер, находящийся под валидатором. Вход и выход осуществляется через все двери автобуса.

Оплата проезда по бесконтактной смарт-карте или банковской картой осуществляется путем её прикладывания к стационарному валидатору, установленному на поручнях в количестве нескольких штук в салоне автобуса. В автобусах СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ООО «‎Вест-Сервис» и ООО «Такси» одной банковской картой возможно оплатить проезд не более 5 раз (кроме того, в автобусах этих перевозчиков возможно осуществить удалённое пополнение карты «Подорожник»). При наличии кондуктора провалидированную ЕЭБ пассажир должен предъявить кондуктору для её проверки ручным валидатором. Аналогичные требования действуют и для льготных категорий граждан, с дополнительным предъявлением документа, подтверждающего право на льготный проезд. 

Стоимость проезда в коммерческом автобусе (до запуска НМТО) зависела от тарифа, установленного перевозчиком, и варьировалась от 29 до 131 рубля (также действовали собственные тарифные зоны). На коммерческих маршрутах также была доступна оплата проезда картой «Подорожник», но исключительно по тарифу «электронного кошелька» (многопоездочные, комбинированные, единые и суточные билеты были недействительны). В этом случае оплата проезда производилась непосредственно путём прикладывания карты к ручному валидатору у водителя (кондуктора). 

Контроль оплаты проезда осуществляется инспекторами СПб ГКУ «Организатор перевозок». Штраф за неоплаченный проезд — 500 ₽, при этом Комитет по транспорту объявил о подготовке поправок в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» об увеличении размера штрафа до 2500 ₽. На данный момент документ находится на стадии согласования.

1 апреля 2022 года СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявил о запуске первого этапа «Новой модели транспортного обслуживания Санкт-Петербурга». 97 маршрутов (как новых, так и изменённых) заработали по новым правилам: только новые автобусы, открытие всех дверей на остановках, бескондукторное обслуживание, оплата проезда всеми действующими видами электронных проездных билетов, банковской картой, QR-билетом (система QR-билетов разработана ООО «СберТройка»; 26 июля 2022 года был запущен чат-бот в Telegram), отсутствие наличных платежей в салоне автобуса. На маршрутах № 200, 201, 210, 211, 213, 215, 216, 273, 278 и на пригородных маршрутах зонный тариф заменён единым общегородским тарифом: 40₽ (44₽ с 01.01.2023) при оплате «Подорожником», 60₽ (65₽ с 01.01.2023, кроме карт МИР и ЕКП) при оплате по «гостевому» тарифу, независимо от дальности поездки.

Исторически на пригородных маршрутах, работавших по заказу Ленинграда (позже Санкт-Петербурга), никакие виды проездных билетов не принимались, оплата проезда была возможна исключительно наличными, причём стоимость проезда зависела от дальности поездки (до 1 апреля 2022 года, перед отменой тарифных зон, границы стоимости проезда на пригородных маршрутах находились в пределах от 22 до 202 рублей. Кроме того, до этой же даты зонные тарифы действовали на маршрутах № 200—299, кроме № 229). С 1 января 2021 года на пригородные маршруты было распространено действие школьных и пенсионных проездных билетов, а также билета «Подорожник» (для последнего — также с зонной системой оплаты проезда), с июля 2021 года  — студенческие ЕЭБ. С 1 апреля 2022 года, в рамках «Новой модели транспортного обслуживания», порядок оплаты проезда на пригородных маршрутах (работающих по заказу комитета по транспорту Санкт-Петербурга) унифицирован с остальными городскими маршрутами (в том числе отменены тарифные зоны).

Пригородные автобусы Ленинградской области 
Зонная система оплаты проезда встречается на пригородных маршрутах, работающих по заказу комитета по транспорту Ленинградской области. Из проездных билетов на таких маршрутах принимаются только пенсионные (причём как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области), на ряде маршрутов также принимаются ЕЭБ «Подорожник», а также «Тройка» (с 2021 года в порядке эксперимента на маршрутах №№ к-401а и к-403). Губернатор Ленинградской области также заявил о том, что карта «Тройка» будет внедряться по всей Ленинградской области.

Примечания

Ссылки 
 Автобусные маршруты на карте городского транспорта Санкт-Петербурга
 СПб ГКУ «Организатор перевозок»
 Старый портал общественного транспорта Санкт-Петербурга (последнее обновление: 26 августа 2022)
 Комитет «Петербуржцы — за общественный транспорт» (последнее обновление: 20 мая 2013)
 Автобусная фотогалерея на сайте «Твой транспорт»
 Онлайн-мониторинг автобусов Санкт-Петербурга

 
Автобусные системы России